María Augusta de Anhalt (en alemán, Marie Auguste von Anhalt; Ballenstedt, 10 de junio de 1898-Essen, 22 de mayo de 1983) fue la hija del duque Eduardo de Anhalt y de su esposa, la princesa Luisa Carlota de Sajonia-Altemburgo. Se casó y se divorció de un hijo del káiser Guillermo II de Alemania, y después se casó y se divorció de nuevo con un barón.

Primeros años y familia 
El 10 de junio de 1898 nació María Augusta en Ballenstedt, Anhalt, Alemania, siendo hija del príncipe Eduardo de Anhalt y de su esposa, la princesa Luisa Carlota de Sajonia-Altemburgo. Su padre no sucedería a su hermano, Federico II, hasta 1918, el año en que murió. Su abuelos paternos eran el duque Federico I de Anhalt y la princesa Antonieta de Sajonia-Altemburgo. Sus abuelos maternos eran el príncipe Mauricio de Sajonia-Altemburgo y la princesa Augusta de Sajonia-Meiningen.

María Augusta fue criada en Dessau, la capital del ducado de Anhalt. Tenía cinco hermanos, pero su hermana mayor Federica y su hermano Leopoldo murieron en la infancia. María Augusta era una hermana mayor del duque Joaquín Ernesto de Anhalt.

Primer matrimonio y divorcio 
El 11 de marzo de 1916 en Berlín, María Augusta contrajo matrimonio con el príncipe Joaquín de Prusia, el hijo menor del emperador alemán Guillermo II. Ella y Joaquín, quien era el último hijo soltero de Guillermo, se habían comprometido oficialmente el 14 de octubre del año anterior. La boda se celebró en el Palacio de Bellevue, y fue atendida por el padre y madre de Joaquín, la emperatriz Augusta Victoria, el duque y la duquesa de Anhalt, así como otros parientes. Tuvieron una simple ceremonia luterana.

La pareja tuvo un hijo, el príncipe Carlos Francisco José Guillermo Federico Eduardo Pablo (Potsdam, 15 de diciembre de 1916-Arica, Chile, 22 de enero de 1975). Su nieto, el príncipe Francisco Guillermo, desposó a María Vladímirovna de Rusia, una pretendiente al trono imperial ruso.

La pareja se divorció poco después del fin de la Primera Guerra Mundial. Las causas directas del divorcio no son realmente conocidas al público; solo que no se registraron problemas maritales previos antes del anuncio de divorcio. Según otro informe, María Augusta había abandonado a su marido e hijo para huir con otro hombre, y había sido obligada a volver a su hogar por orden del káiser. Solicitó el divorcio tan pronto como terminó la guerra, cuando vio que la familia de su marido se encontraba en su punto más bajo. Independientemente de las razones, este evento fue una de las razones principales para que el príncipe Joaquín cometiera suicidio solo unas semanas después de concretarse el divorcio.

Suicidio de Joaquín 
El 18 de julio de 1920, muy poco después del divorcio, Joaquín se disparó a sí mismo en Potsdam. Una fuente reporta que había tenido dificultades financieras y sufría una "gran depresión mental". Su propio hermano, el príncipe Eitel Federico de Prusia, comentó que sufría "un ataque de demencia excesiva".

Después del suicidio de Joaquín, el hijo de María Augusta (Carlos Francisco) quedó en custodia de su tío paterno, el príncipe Eitel Federico. Actuando como jefe de la Casa de Hohenzollern, reclamó este derecho debido al hecho de que el emperador Guillermo había emitido un edicto colocando los poderes de los Hohenzollern en manos de Eitel. Esta acción fue más tarde declarada ilegal, y en 1921, María Augusta recibió plena custodia de su hijo, a pesar del hecho de que previamente había huido de su marido y a pesar de que numerosos sirvientes testificaron en su contra, y contra el argumento del abogado de Eitel Federico de que María Augusta no era apta para tener la custodia de Carlos Francisco. No obstante, compareció ante el tribunal y alegó que estaba desconsolada, lo que pudo ayudarla a ganar el caso. En 1922, María Augusta demandó a su anterior suegro por el apoyo financiero que él había prometido en el contrato matrimonial entre ella y el príncipe Joaquín. El abogado de Guillermo argumentó que las leyes de la Casa de Hohenzollern ya no estaban en vigor, de tal modo que ya no había la obligación financiera de apoyarla.

Segundo matrimonio y divorcio 
El 27 de septiembre de 1926, contrajo matrimonio con Juan Miguel, Freiherr von Loën, un amigo de la infancia. Se divorciaron en 1935, y María Augusta recuperó su nombre de soltera.

En 1980, la princesa María Augusta adoptó legalmente al empresario Hans Lichtenberg, quien subsiguientemente asumió el nombre Federico Príncipe von Anhalt. Según von Anhalt, quien a partir de entonces procedió a vender títulos de caballero y matrimonios relacionados con su nuevo estatus, le dio $4000 mensuales en apoyo financiero.

Muerte 
La princesa María Augusta murió el 22 de mayo de 1983 en Essen, Renania del Norte-Westfalia, Alemania Occidental.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Princesas de Prusia por matrimonio
Princesas de Alemania del siglo XX
Princesas de Anhalt (casa de Ascania)